Зитлала има више значења:

 Зитлала (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Зитлала (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Зитлала (Зитлала, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Зитлала (Авакатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Зитлала (Уејтлалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику